Seelandbrücke steht für:

 Sjællandsbroen, eine 30 Meter lange Klappbrücke in Kopenhagen, Dänemark
 Zeelandbrug, eine über 5000 Meter lange Brücke in der niederländischen Provinz Zeeland